Maria Christina van Bourbon-Sicilië (1779-1849), een prinses uit het huis Bourbon. Ze was een dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën en de vrouw van koning Karel Felix van Sardinië
Maria Christina van Bourbon-Sicilië (1806-1878), een prinses van Beide Siciliën, koningin van Spanje, en een dochter van koning Frans I der Beide Siciliën
Maria Christina van Bourbon-Sicilië (1877-1947), dochter van Alfonso van Bourbon-Sicilië